Аллсвенскан 1979 () — 55-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 16 апреля и закончился 28 октября 1979 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1979 
Швеция
Спорт в Швеции в 1979 году